Samuel Laing ist der Name folgender Personen:

* Samuel Laing (Schriftsteller) (1780–1868), schottischer Reiseschriftsteller und Politiker
 Samuel Laing (Politiker) (1812–1897), schottischer Politiker, Eisenbahnbeamter und Schriftsteller